Чуби́нський — українське прізвище. Відомі носії:

 Чубинський Павло Платонович — український етнолог, фольклорист, поет, громадський діяч, автор слів Гімну України.
 Чубинський Михайло Павлович — правник, спеціаліст з кримінального права та кримінолог, представник соціологічної школи в кримінальному праві та кримінології. Син Павла Чубинського.
 Чубинський Олег Олександрович (1972) — Заслужений майстер спорту Росії (хокей з м'ячем), чотириразовий чемпіон світу.

Українські прізвища